Col nome di teatro Garibaldi si indicano vari edifici:

 Teatro Garibaldi a Figline Valdarno

 Teatro Garibaldi a Foiano della Chiana

 Teatro Garibaldi a Lucera

 Teatro Garibaldi a Mazara del Vallo

 Teatro Garibaldi a Palermo

 Teatro Garibaldi a Piazza Armerina

 Teatro Garibaldi a Santa Maria Capua Vetere

 Teatro Garibaldi a Padova, non più esistente

 Teatro Garibaldi a Treviso, poi convertito in cinema ed ora abbandonato